Sanger est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Eugen Sänger (1905-1964), pionnier de l'astronautique ;
 Frederick Sanger (1918-2013), biochimiste anglais qui a reçu deux prix Nobel de chimie (en 1958 et en 1980) ;
 George Sanger (1957-), aussi connu sous le pseudonyme The Fat Man, compositeur américain de musique pour jeux vidéo ;
  (1944-), réalisateur et producteur américain ;
 Larry Sanger (1968-), philosophe américain, cofondateur de l'encyclopédie en ligne Wikipédia et fondateur de Citizendium ;
 Mark Sanger (1974-), monteur britannique ;
 Margaret Sanger (1879-1966), militante américaine pour la contraception et la liberté d'expression ;
 Willi Sänger (1894-1944), communiste et résistant allemand.

Localités 

 Sanger (Californie), ville de Californie ;
 Sanger, ville fantôme du Dakota du Nord ;
 Sanger (Texas), ville du Texas ;
 Sânger, commune de Roumanie.

Autres 
 Le centre Sanger est un institut de recherche de génomique.
Sanger, un cratère à la surface de Vénus.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis